Владислав Евгеньевич Масалов (род. 24 июля 1970 года) — российский управленец, генеральный директор Объединённой двигателестроительной корпорации (2012—2015), член правления и вице-президент Объединённой авиастроительной корпорации (2015-2017).

Биография 
Родился в 1970 году в Закарпатской области Украинской ССР.

С 1992 года по окончании финансово-экономического факультета Финансовой академии при правительстве РФ работал специалистом на Московской международной фондовой бирже. В 1990-е годы занимал руководящие посты в ряде крупных коммерческих организаций различных отраслей, в том числе в торговой сети «Арбат-престиж», банке «Старый Кремль», корпорации «Стройпромтех». В 2004—2005 годы — заместитель председателя правления компании «Абсолют», в 2005—2009 — генеральный директор строительной фирмы «Глетчер».

В 2009 году назначен заместителем генерального директора по экономике и финансам НПО «Сатурн». В 2010 году стал исполняющим обязанности генерального директора НПЦ газотурбостроения «Салют», 31 марта 2011 назначен генеральным директором «Салюта».

С 19 июля 2012 года по июль 2015 года — генеральный директор Объединённой двигателестроительной корпорации.

Осенью 2015 года назначен вице-президентом по гражданской авиации Объединённой авиастроительной корпорации, с весны 2016 года также вошёл в правление корпорации. Покинул пост вице-президента и члена правления ОАК в сентябре 2017 года.

Деятельность во главе ОДК 
Основной результат за период руководства Объединённой двигателестроительной корпорацией — создание и утверждение стратегии развития корпорации до 2025 года, в которой в качестве приоритетных проектов установлены работы по созданию и развитию линейки двигателей ПД-14, разработка двигателей для военной авиации и проектируемых скоростных вертолётов, а также работы по созданию газотурбинных установок для малой энергетики. Также за этот период была проведена реструктуризация — созданы профильные двигателестроительные дивизионы. За время руководства Масалова заметно вырос объём гособоронзаказа, размещённого на предприятиях корпорации, однако организация за этот период так и не вышла на безубыточность.

В июле 2015 года контракт с Масаловым продлён на очередной срок не был, новым генеральным директором ОДК назначен Александр Артюхов, руководивший до этого входящим в корпорацию Уфимским моторостроительным производственным объединением.

Общественная работа 
Входил в редколлегию журнала «Авиационная промышленность» и в состав экспертного совета премии «Авиастроитель года».

Примечания

Ссылки